Haus Cohen steht für:

 Haus Cohen (Berlin), Wohnhaus in Berlin
 Haus Cohen (Castrop-Rauxel), Gebäude in Castrop-Rauxel 
 Haus Cohen (Hannover), Wohngebäude in Hannover

Siehe auch:
 Cohen House